Kenta Kano (Shizuoka, 2 de maio de 1986) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Kawasaki Frontale